Sankt Jørgens (parochie, Næstved)
Sankt Jørgens (parochie, Svendborg)